KFC of K.F.C. kan duiden op:

KFC (restaurant) (Kentucky Fried Chicken), een fastfoodketen die kipproducten verkoopt, en werkt volgens het franchise-principe.
Kentucky Fried Cruelty, PETA's scheldnaam voor KFC.
KFC (band), een Duitse punkband.

En een groot aantal voetbalclubs:
KFC (voetbalclub), een Nederlandse voetbalclub uit Koog aan de Zaan.
Kilmarnock FC, een Schotse voetbalclub uit Kilmarnock.
KFC Uerdingen 05, een Duitse voetbalclub uit Krefeld.
Kolding FC, een Deense voetbalclub uit Kolding.

België:
KFC Heultje, een voetbalclub uit Heultje.
KFC Dessel Sport, een voetbalclub uit Dessel.
KFC Katelijne-Waver, een voetbalclub uit Sint-Katelijne-Waver.
KFC Rhodienne-Verrewinkel, een voetbalclub uit Brussel.
KFC Verbroedering Geel, een voetbalclub uit geel.
KFC Vrasene, een voetbalclub uit Vrasene in Beveren.
KFC Merelbeke, een voetbalclub uit Merelbeke
KFC VW Hamme, een voetbalclub uit Hamme.
KFC Diest een voetbalclub uit Diest.
KFC Meise, een voetbalclub uit Meise.
KFC Sint-Lenaarts, een voetbalclub uit Sint-Lenaarts.
KFC Roeselare, een voormalige voetbalclub uit Roeselare.
KFC Herentals, een voormalige voetbalclub uit Herentals.
KFC Pulle, een voetbalploeg uit Pulle.
KFC Izegem, een voormalige voetbalclub uit Izegem.

Ploegen die formeel ook beginnen met KFC of ooit zo genoemd werden:
Belgica Edegem Sport
Germinal Beerschot
KV Turnhout
Lommel SK
KRC Genk (ontstaan uit de fusie tussen KFC Winterslag en Thor Waterschei)
FC Brussels (ontstaan uit de fusie tussen K.F.C. Strombeek en R.W.D. Molenbeek)
KV Mechelen (ooit KFC Malinois geheten)
FC Denderleeuw EH
KV Red Star Waasland (opgericht als KFC Red Star Haasdonk)